5-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 26 сентября по 25 октября в 1927 года в Москве. Чемпионами объявлены оба победителя.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сергей Воронков - «Птенцы Крыленко становятся на крыло» (на сайте ChessPro.ru)

Чемпионаты СССР по шахматам
1927 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1927 году
Шахматные турниры в Москве
1927 год в Москве
Сентябрь 1927 года
Октябрь 1927 года
Спорт в России в 1927 году